Southworth House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Southworth House (Greenwood), Leflore County, Mississippi, NRHP-ID 85003460
 Southworth House (Dryden), Tompkins County, New York, NRHP-ID 84003193
 Southworth House (Cleveland), Cuyahoga County, Ohio, NRHP-ID 84000234